Landkreis Osterode am Harz
 Osterode am Harz (stad)